

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Broniszów – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Kożuchów 
 Broniszów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Wielopole Skrzyńskie 
 Broniszów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka